Barton megye (Kansas) 
Barton megye (Missouri)